Röhm oder Roehm steht für:
 Röhm GmbH, deutsches Chemieunternehmen
 Röhm Tool, deutscher Spannzeughersteller
 Rohm and Haas (ehemals Röhm & Haas), amerikanisches Chemieunternehmen
 Portalbau Röhm, Bauwerk in Darmstadt
 Röhm, Marke des Waffenherstellers Umarex

Personen:
 Adolf Röhm (1887–1968), deutscher Zeitungsverleger
 Alexander Röhm (* 1983), deutscher Historiker und Archivar  
 Anton Röhm (* 2002), deutscher Software-Entwickler
 Eberhard Röhm (* 1928), deutscher Religionspädagoge
 Elisabeth Röhm (* 1973), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Ernst Röhm (1887–1934), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP), MdR
 Franz Röhm (1894–1969), Landrat des Kreises Heinsberg
 Hans Röhm (1877–1956), deutscher Maler, Illustrator und Lithograf
 Heinrich Röhm (1912–1999), deutscher Architekt
 Helmut Röhm (1913–2000), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer in Hohenheim

 Karl-Wilhelm Röhm (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Röhm (* 1965), deutscher Koch, Gastronom und Hotelier

 Rolf Röhm (1927–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Rosi Röhm (* 1951), deutsche Bildhauerin sowie Schöpferin von Plastiken
 Rudolf Röhm (1868–nach 1951), deutscher Missionar in China
 Uli Röhm (1945–2022), deutscher Fernseh- und Wirtschaftsjournalist
 Ulrich Roehm (* 1933), deutscher Balletttänzer und -pädagoge
 Vera Röhm (* 1943), deutsche Bildhauerin, Bühnenbildnerin, Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Röm